Coal River (engl. für „Kohle-Fluss“) ist der Name mehrerer Flüsse

in Australien:
 Coal River (Tasmanien), auf Tasmanien

in Kanada:
 Coal River (Cornwallis Island), zur Intrepid Bay auf Cornwallis Island in Nunavut
 Coal River (Liard River), im Yukon-Territorium und in British Columbia 
 Coal River (Missinaibi River), im Cochrane District (Ontario)

in Neuseeland:
 Coal River (Canterbury), in der Region Canterbury auf der Südinsel
 Coal River (Tasmansee), in der Region Southland auf der Südinsel

in den USA:
 Coal River (East Fork Chandalar River), in Alaska
 Coal River (Kanawha River), in West Virginia
 

Coal River ist der Name folgender Orte:
 Coal River (British Columbia), Ort in British Columbia (Kanada)
 früherer Name von Newcastle (New South Wales), Siedlung in Australien